Же́рсон Але́нкар де Ли́ма Жу́ниор (; 13 июня 1985, Диадема), также известный как Жерсон Магран — бразильский футболист, защитник клуба «Америка Минейро».

Биография 
Магран — воспитанник школы «Крузейро». Ещё до дебюта в основе отправился в голландский «Фейеноорд», где и дебютировал в профессиональном футболе. Затем вернулся в Бразилию, недолго был во «Фламенго», а затем играл за «Ипатингу», де-факто филиал «Крузейро». Наконец, в 2008 году дебютировал в родном клубе.

Киевское «Динамо» заключило контракт с Магран в то время, когда главным тренером был Валерий Газзаев. При нём Магран обычно выходил на матчи в стартовом составе на позиции левого защитника. В защите играл ненадёжно, зато показывал хорошую технику, подключаясь к атакам. Забил победный гол «Рубину» в Лиге чемпионов. Затем «Динамо» на позицию левого защитника взяло Горана Попова.

«Динамо» пробовало Магран и на позиции левого полузащитника, но там лучшим оказался Андрей Ярмоленко. Главный тренер клуба, Юрий Сёмин, заявил, что этот игрок ему не нужен.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2012
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2007
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2009
  Чемпион штата Алагоас (1): 2015, 2016
  Чемпион Серии B Бразилии (1): 2017
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2009
 Обладатель Рекопы (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Жерсон Магран: «Выучил слово „молодец“»  

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Ипатинга»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «XV ноября» Пирасикаба